Anzola dell'Emilia – comune italiano nella città metropolitana di Bologna.
Anzola d'Ossola – comune italiano in provincia del Verbano Cusio Ossola.